Aleksandar Ilić (Servisch: Александар Илић) (Niš, 26 juni 1969) is een voormalig Servisch profvoetballer die onder meer speelde voor de Belgische clubs Club Brugge, RSC Anderlecht en FC Brussels en voor het Nederlandse Vitesse.

Statistieken

Zie ook 
Lijst van spelers van RSC Anderlecht
Lijst van spelers van Club Brugge
Lijst van spelers van Vitesse

Ilic, Aleksandar